„Правене на бизнес“ ( или съкратено DBR, или DB) е изследване на Световната банка, стартирало 2004, което е ежегодно и което се стреми да измери разходите за фирмите по бизнес регулациите в 183 страни (за 2010). Изследването става водещо, като продукт на знанието, който е предоставян от Световната банка в областта на развитието на частния сектор и се смята, че е довел до създаването на регулаторни реформи в развиващите се страни. Изследването представя за всяка година детайлен анализ за разходите, изискванията и процедурите от специфичен тип, на които частната фирма е обект в тези страни и след това създава класиране, в което тези страни са представени. Чрез това изследване се постига огласяването на страните и техните лидери, които осъществяват реформи. .

Класиране на първи 100

Критики 
Някои от критиките към доклада се състоят в това, че в някои страни, повлияни от необходимостта за реформи, социалната сигурност за работещите е намалена значително, както и в случаи, в които е било отменено трудово законодателство.

Докладът е критикуван, че дава предимство на „гъвкавите трудови регулации“ или с други думи, колкото по-лесно е да се уволни работник, толкова по-висок е рейтингът на определена страна.

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Световна банка
Икономическо развитие
Икономическа политика
Търговско право
Труд